Die Bezirksliga Potsdam 1957 war die sechste Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die vierthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die Zweitvertretung von Rotation Babelsberg sicherte sich als Aufsteiger mit einem Punkt Vorsprung auf die punktgleichen Mannschaften von Stahl Brandenburg und Lokomotive Kirchmöser den Bezirksmeistertitel. Diese drei Mannschaften stiegen direkt in die übergeordnete II. DDR-Liga auf, die zur Folgesaison von zwei auf fünf Staffeln aufgestockt wurde.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Aufbau Zehdenick und Motor Teltow ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die Staffelsieger Empor Neuruppin, ASG Vorwärts Potsdam und Eintracht Miersdorf sowie der Zweite aus der Staffel B Aufbau Brandenburg in die Bezirksliga auf.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1957